Дорогинка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Дорогинка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Украина 
 Дорогинка — село в Фастовском районе Киевской области.
 Дорогинка — село в Ичнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Большая Дорогинка
 Малая Дорогинка